Eastbourne International 2019 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner i Devonshire Park i Eastbourne, Storbritannien i perioden 23. - 29. juni 2019. Det var den 45. udgave af Eastbourne International, og turneringen var del af WTA Tour 2019 i kategorien WTA Premier samt ATP Tour 2019 i kategorien ATP Tour 250. Turneringen afvikledes under navnet Nature Valley International på grund af et navnesponsorat.

Damesingletitlen blev vundet af Karolína Plíšková, som dermed vandt Eastbourne International for anden gang. Samtidig blev hun den anden spiller, der vandt tre singletitler på WTA Tour 2019, og det var den 14. WTA-titel i hendes karriere. I finalen besejrede hun Angelique Kerber med 6−1, 6−4. Det var tredje gang, at Kerber måtte forlade Eastbourne som tabende finalist.

I herresingleturneringen vandt Taylor Fritz sin første ATP-titel i karrieren ved at besejre sin landsmand Sam Querrey i finalen med 6−3, 6−4. Sejren medførte en spring på 11 pladser opad på ATP's verdensrangliste, hvor Taylor Fritz endte på 31.-pladsen, hvilket var ny personlig rekord.

Chan Hao-Ching og Latisha Chan vandt damedoubletitlen efter at have slået Kirsten Flipkens og Bethanie Mattek-Sands, der spillede deres første turnering som makkere, i finalen med 2−6, 6−3, [10−6]. Det var anden gang, at Chan-søstrene vandt Eastbourne International som makkere, og derudover havde Latisha Chan endvidere tidligere vundet titlen i 2017 sammen med Martina Hingis. Det var Latisha Chans 32. damedoubletitel på tourniveau, mens Chan Hao-Ching vandt en turnering på WTA Tour for 17. gang. Det var søstrenes 13. WTA Tour-titel som makkere.

Herredoubleturneringen endte for første gang i turneringens historie med colombiansk sejr, idet Juan Sebastián Cabal og Robert Farah vandt deres treje titel i 2019 ved at besejre Máximo González og Horacio Zeballos med 3−6, 7−6(4), [10−6] i en ren sydamerikansk finale. Cabal og Farah vandt dermed deres 14. ATP-titel, men det var første gang, at de vandt en græsturnering.

Præmier 

Den samlede præmiesum for rækkerne under WTA Tour, dvs. damesingle og damedouble, androg $ 967.071, mens der i alt var € 666.980 i præmier til spillerne i ATP-rækkerne i herresingle og herredouble.

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 46 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 13. maj 2019 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte seks af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til seks lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 28 spillere, der var fordelt på:
 25 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 13. maj 2019 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte to af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til to lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. To af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 15 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 et par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 LTA - Nature Valley International  
 Coric.top - Eastbourne 2019

Noter 

2019
WTA Tour 2019
ATP Tour 2019